Műcsarnok – kiállítóterem Budapesten
 Műcsarnok – Cseh Tamás 1981-ben megjelent nagylemeze
 Műcsarnok – Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1898–1902 között megjelent lapja

Hasonló nevűek
 Régi Műcsarnok – Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat megrendelésére 1873-ban a Sugárúton, képzőművészeti tárlatok számára építtetett palota